Dream On! – amerykański film z 1981
 Życie jak sen (tyt. oryg. Dream On) – amerykański sitcom

Muzyka

„Dream On” – singel Aerosmith z 1973
„Dream On” – singel Nazareth z 1983
„Dream On” – singel Uriah Heep z 1995
„Dream On” – singel Depeche Mode z 2001
„Dream On” – singel Christiana Falka (gościnnie Robyn i Ola Salo) z 2008
„Dream On” – singel Amy Macdonald z 2017